Via Mazzini è il nome di alcune vie d'Italia:
Via Mazzini – strada di Ferrara
Via Mazzini – strada di Grosseto
Via Mazzini – strada di Verona